Eingreifdivision bezeichnet:

 1. Panzerdivision (Bundeswehr), auch „Division Eingreifkräfte“
 Eingreifdivision (Erster Weltkrieg), taktisches Konzept im Grabenkrieg des Ersten Weltkrieges